Александр Малов:
 Малов, Александр Витальевич (род. 1968) — российский историк.
 Малов, Александр Олегович (1953—2013) — российский актёр, режиссёр.